USS Long Beach — название трёх кораблей ВМС США. Название дано в честь калифорнийского города Лонг-Бич.

 USS Long Beach (AK-9) — пароход, спущен на воду в 1892 году как Yarrowdale. В 1917 году ходил под флагом Германской империи, захвачен США, в тот же день вошёл в состав ВМС. Исключён из списков флота в 1921 году, в том же году был продан.
 USS Long Beach (PF-34) — фрегат типа «Такома». Спущен на воду в 1943 году, до 1945 года находился в составе ВМС США. По ленд-лизу передан ВМФ СССР. В советском флоте числился как сторожевой корабль «ЕК-2». Возвращён США в 1949 году. С 1953 по 1967 год — в составе ВМС Японии.
 USS Long Beach (CGN-9) — первый в мире атомный ракетный крейсер. Спущен на воду в 1959 году. На службе с 1961 по 1995. Принимал участие во Вьетнамской войне и войне в Персидском заливе.